Marmara puede referirse a: 
 (1174) Marmara, asteroide número 1174 situado en el cinturón principal
 Isla de Mármara, isla del mar de Mármara
 Lago Mármara, lago de Turquía localizado en la provincia de Manisa
 Mar de Mármara, mar interior que une las aguas del mar Negro y del mar Egeo
 MV Mavi Marmara, buque de transporte de pasajeros turco que navega bajo bandera de Comoras
 Región del Mármara, una de las siete regiones en la Turquía
 Tour de Marmara, carrera ciclista profesional por etapas en la región del Mármara 
 Universidad del Mármara, universidad pública de Turquía